Демон — дух, геній, міфічна істота, сутність з світу невидимого, яка має вплив на світ видимий.
 Демон — програма в юніксоподібних системах, яка виконується у фоновому режимі, але має вплив на роботу користувачів системи (видимий режим).
 Демон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре

Див. також 
 Даймон